Појам Гринвил може да се односи на:
Гринвил (Алабама), град у САД у држави Алабама
Гринвил (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Гринвил (Тексас), град у САД у држави Тексас
Гринвил (Тенеси), град у САД у држави Тенеси
Гринвил (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Гринвил (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
Гринвил (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
Гринвил (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Гринвил (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
Гринвил (Делавер), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Делавер
Гринвил (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Гринвил (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
Гринвил (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Гринвил (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
Гринвил (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
Гринвил (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Гринвил (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Гринвил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Гринвил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Гринвил (Роуд Ајланд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Роуд Ајланд
Гринвил (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
Гринвил (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
Гринвил (округ Вестчестер, Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
Гринвил (округ Грин, Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк